Het ATP-toernooi van Parijs 2001 werd van 29 oktober tot en met 4 november gespeeld in de Franse stad Parijs. De tenniswedstrijden werden gespeeld op de tapijtbanen van het Palais Omnisports de Paris-Bercy.

In de enkelspelfinale versloeg de Fransman Sébastien Grosjean de Rus Jevgeni Kafelnikov. De eindstrijd in het dubbelspel werd gewonnen door het Zuid-Afrikaans/Amerikaanse duo Ellis Ferreira/Rick Leach ten koste van het koppel Wayne Black/Kevin Ullyett uit Zimbabwe.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Parijs
ATP-toernooi van Parijs